Номинальный ток — наибольший допустимый по условиям нагрева токопроводящих частей и изоляции ток, при котором оборудование может работать неограниченно длительное время.

Номинальный ток является одним из основных параметров практически любого электрооборудования (выключателей, трансформаторов, ЛЭП, шин, силовых розеток и т. д.) и указывается в его паспорте.

В ПУЭ используется термин допустимый длительный ток для выбора сечений проводников по нагреву.

Ряд номинальных токов электрооборудования, А (по ).

 Настоящий ряд распространяется на электрооборудование и приемники электрической энергии, для которых основным параметром является номинальный ток.
 По согласованию между потребителем и изготовителем допускается применение токов 37 500, 75 000 и 150 000 А для преобразовательных агрегатов и предназначенных для них трансформаторов.
 Значения токов, указанные в скобках, в новых разработках не применяются.
 Для существующего электрооборудования по согласованию между потребителем и изготовителем допускается применять токи 1400 и 2240 А.
 Из перечисленных в таблице значений токов предпочтительными являются следующие: 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3 А, а также десятичные кратные и дольные значения этих токов.
 Для трансформаторов тока допускается принимать кроме указанных в таблице также следующие значения токов: 15; 30; 60; 75; 120 А, а также десятичные кратные значения этих токов.

См. также 
 Номинальное напряжение

Примечания

Ссылки 

Электричество
Электротехника
Электроэнергетика